

Patronyme 

 Sidi Alioum (1982-), arbitre camerounais de football.

Prénom